«Не такой, как кто?» (, ) — дебютный фильм 2009 года итальянского режиссёра Умберто Риччионе Картени.

Сюжет 
Пьеро и Ремо живут вместе уже четырнадцать лет. Пьеро — молодой политик и открытый гей. Ремо занимается составлением каталогов и оценкой ресторанов. Пьеро решает баллотироваться в мэры патриархального городка на северо-востоке Италии. Его главный помощник — Адель, убеждённая гомофобка, поклонница традиционных семейных ценностей и противница разводов. Тем не менее Пьеро и Адель становятся очень близкими друзьями и даже более чем друзьями. Однажды они оказываются в постели: Пьеро, конечно, гей, но Адель ему почему-то небезразлична. Тем временем от него уходит Ремо, но Пьеро не может без него жить. А тут ещё Адель со свой беременностью. И Ремо теперь тоже хочет быть отцом этого ребенка. Всё очень запуталось.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 2009 года
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы на тематику бисексуальности